La Svenska basketligan 1992-1993 è stata la 40ª edizione del massimo campionato svedese di pallacanestro maschile, la prima dopo la riforma dei campionati.

La vittoria finale è stata ad appannaggio degli Stockholm Capitals.

Stagione regolare

Gruppo A1

Gruppo A2

Playoff

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1992
Pallacanestro nel 1993
1992-1993